Jan Nowak-Jeziorański
 Kurier z Warszawy (książka)